Alsophila peut désigner :
 Alsophila, un genre de fougères de la famille des Cyatheaceae ;
 Alsophila, un genre de papillons de la famille des Geometridae, sous-famille des Alsophilinae.